Julirevolution steht für:

 Julirevolution von 1830, eine französische Revolution von 1830
 den Juliaufstand während der Russischen Revolution 1917
 Julirevolution (Ecuador), die  Julirevolution in Ecuador 1925
 der als Revolution des 23. Juli bezeichnete Militärputsch in Ägypten 1952
 der zum Sturz der Monarchie führende Militärputsch vom 14. Juli 1958 im Irak
 der zur Machtübernahme durch eine Baath-Regierung führende Militärputsch vom 17. (bzw. 30.) Juli 1968 im Irak